Zur Sache steht für
Zur Sache Baden-Württemberg!, Fernsehmagazin
Zur Sache Rheinland-Pfalz!, Fernsehmagazin	
Zur-sache.at, Online-Parteizeitung der Österreichischen Volkspartei	
Siehe auch:
Zur Sache, Schätzchen